Автозапчасть:

 «Автозапчасть» — завод в Баксане.
 «Автозапчасть» — футбольный клуб из Баксана.